Головча́к — лемківське прізвище.
 Головчак Ігор Омелянович (1946) — український художник, різьбяр.
 Головчак Олег Іванович (1951) — український архітектор.
 Головчак Петро Іванович (1948—2009) — український художник, скульптор.
 Головчак Сергій Володимирович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, відзначений орденом «За мужність» III ступеня.

 Головчаки — єдина родина денних метеликів надродини Hesperioidea.

Українські прізвища